Daniel Schwaab (1988-), footballeur allemand ;
 Jean Christophe Schwaab (1979-), personnalité politique suisse ;
 Jean Jacques Schwaab (1948-), personnalité politique suisse ;
 Kathi Schwaab (1972-), biathlète allemande ;
 Maurice Schwaab (1888-1953), compositeur et organiste français.

Voir aussi